Езерата на Швейцария заемат 1422 km², което представлява 3,44% от площта на страната. Най-големите от тях Женевското, Боденското и Лаго Маджоре се намират по границата на Швейцария със съседните страни, а 3-то по големина Ньошателско в западната ѝ част. Повечето от езерата са разположени в тектонски котловини, допълнително разширени и удълбани от древните планински ледници. Отличават се със своята удължена форма и големи дълбочини (до 372 m, ез. Лаго Маджоре). Почти всички от големите езера са проточни и сладководни. Във високите части на Алпите има многочислени карстови езера.

В долната таблица са показани 13-те най-големи швейцарски езера с площ над 20 km², като за всяко от тях е отбелязана неговата площ, обем, надморска височина, максимална дълбочина, площ на водосборния му басейн и реката чрез която се оттича.

Източници